Лос-Андес ()

Топонимы 
 Лос-Андес — департамент в Аргентине в составе провинции Сальта.
 Лос-Андес — провинция в Боливии.
 Лос-Андес — город и муниципалитет в Колумбии.
 Лос-Андес — провинция в Чили в составе области Вальпараисо.
 Лос-Андес — город в Чили, административный центр одноимённой коммуны.

Другие названия 
 «Лос-Андес» — аргентинский морской монитор, головной корабль типа.
 Лос-Андес (футбольный клуб) — аргентинский футбольный клуб из города Ломас-де-Самора.